Und désigne :

Toponymes 
 Und, village de Hongrie ;
 Und, lieu de l'Empire ghaznévide, aujourd'hui en Afghanistan ;

Œuvres de fiction

Théâtre 
 Und (1999), pièce d'Howard Barker.

Voir aussi